Т-28 может относиться к:
 Т-28 — советский сельскохозяйственный колёсный трактор
 Т-28 — советский средний танк 1930-х годов
 T28 — сверхтяжёлая самоходная артиллерийская установка США времён Второй мировой войны
 Норт Америкэн T-28 «Троян» — американский учебно-тренировочный самолёт